Джозеф Фрэнсис Клюкей (; род. 6 ноября 1922, Су-Сент-Мари, Онтарио, Канада — 3 февраля 2006, там же) — бывший канадский хоккеист, левый крайний нападающий. Провёл 10 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Торонто Мэйпл Лифс» и «Бостон Брюинз».

Игровая карьера 
Джо Клюкей начал свою хоккейную карьеру в юниорской хоккейной лиге Онтарио в команде «Стрэтфорд Крёлерс». В 1943 году, после сильно проведённого сезона с «Крёлерс», он был вызван на одну игру плей-офф в «Торонто Мэйпл Лифс». В этом же году был призван на службу в Королевский военно-морской флот Канады. После демобилизации в 1945 году, Клюкей провёл сезон в Американской хоккейной лиге, выступая за «Питтсбург Хорнетс».

В 1946 году Клюкей присоединился к «Торонто Мэйпл Лифс» и за шесть лет проведённых в клубе, завоевал 4 Кубка Стэнли. В 1952 году был продан в «Бостон Брюинз», где на второй сезон показал свой лучший результат в карьере, забросив 20 шайб и отдав 17 результативных передач. В 1954 году вернулся в «Торонто» и, отыграв ещё один сезон, завершил карьеру в НХЛ.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (4): 1947, 1948, 1949, 1951
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (3): 1947, 1948, 1949

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Джо Клюкея  на The Internet Hockey Database 
 Биография Джо Клюкея  на Legends of Hockey 
 Профиль Джо Клюкея  на NHL.com RU 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ